Left Out – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Left Out – film del 1985 diretto da Jim Purdy
Stare fuori (titolo inglese: Left Out) – film del 2008 diretto da Fabiomassimo Lozzi